Садыр:
 Садыр — прежнее название села Славянское (Раздольненский район)
 Садыр — село в Панфиловском районе Алматинской области Казахстана 
 Садыр — казахский род в составе Найман.

См. также 
 Садыр-Богай